Miejscowości w Polsce
 Stróża-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Stróża-Kolonia – część wsi Stróża w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia